Гимн Венгрии () — композиция «Himnusz», также известная по первой строке как «Isten, áldd meg a magyart!» («Боже, благослови мадьяр»).

История создания 
До XIX века у венгров не было национального гимна; у венгерских христиан существовали основанные на религиозных текстах гимны, отдельные у католиков и протестантов. Популярен был также запрещённый австрийскими властями «марш Ракоци». В официальных случаях исполнялся австрийский императорский гимн.
В 1823 году поэт Ференц Кёльчеи (Kölcsey Ferenc)  написал стихотворение-молитву, которое назвал «Hymnus». Датой написания текста считается 22 января 1823 года (этим днём поэт датировал беловой автограф рукописи). Стихотворение было опубликовано в 1829 году. Гимн имеет подзаголовок «Из грозовых столетий венгерского народа». 

В 1844 году был объявлен конкурс на написание музыки к гимну, победителем было признано произведение композитора и дирижёра Ференца Эркеля (Erkel Ferenc). Гимн был впервые исполнен летом 1844 года.

Факты о гимне 

С 1949 по 1989 год гимн исполнялся без слов, поскольку текст содержал не совместимые с коммунистической идеологией упоминания о религии.

С 1989 года в дату написания гимна, 22 января, в стране отмечается День венгерской культуры.

Венгерский гимн состоит из восьми строф (куплетов), но в официальной обстановке исполняется только первый куплет.

Преамбула действующей Конституции Венгрии начинается строкой гимна «Isten, áldd meg a magyart!» (в дословном переводе: «Боже, благослови венгров!»)

Текст и перевод

См. также 
 Призыв (стихотворение)
 Nemzeti dal

Ссылки 

 Гимн Венгрии (видео с субтитрами на 33 языках)
 Музыка гимна (без слов) (mp3)
  (ogg)
 

Венгрия
Государственные символы Венгрии
Песни 1844 года
Песни Венгрии